My Turn () — второй студийный альбом американского рэпера Lil Baby. Он был выпущен 28 февраля 2020 на лейблах Capitol Records, Motown Records, Wolfpack Music Group и Quality Control Music. Он содержит гостевые участия от Gunna, 42 Dugg, Фьючера, Lil Uzi Vert, Лила Уэйна, Moneybagg Yo, Янг Тага и Rylo Rodriguez.

My Turn альбом достиг первое место в чарте Billboard 200. Делюкс-версия была выпущена 1 мая 2020.

История 
В октябре 2019 Lil Baby сказал, что он планирует выпустить альбом до конца 2019, но он был отложен до следующего года. Обложка и трек-лист были опубликованы в январе 2020. Lil Baby во время прямой трансляции Instagram объяснил название альбома:

Синглы

Обложка 
Обложка выполнена в стиле пасторальной картины, изображающей Lil Baby на вершине большого выступающего камня в окружении воды, козлят и зелени. Baby курит марихуану, дым добавляет нечёткости рисунку.

Коммерческий успех

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Notes
  сопродюсер

Участники записи 
Адаптировано под Tidal.

 Мэтью Робинсон — запись 
 Тодд Бергман — запись 
 Томас Мэнн — микширование 
 Стефан Фарроу — ассистент микширования 
 Принстон Терри — ассистент микширования 
 Чип Кэннон — ассистент микширования 
 Колин Леонард — мастеринг 
 Иан Сефчик — мастеринг

Чарты

Сертификации

История релиза

Награды и номинации

Примечания 

Альбомы 2020 года
Хип-хоп-альбомы США
Альбомы Motown Records
Альбомы Lil Baby
Альбомы Capitol Records
Альбомы, спродюсированные DJ Paul
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы, спродюсированные Tay Keith
Альбомы Quality Control Music
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200